Fuka bezeichnet:

 Fuka (Ägypten), Ort in Ägypten

Fuka ist der Familienname folgender Personen:

 Ananias do Carmo Fuka, osttimoresischer Politiker und Sektengründer
 Eva Fuka († 2015), US-amerikanische Fotografin
 Vladimír Fuka (1920–1996), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Fuca
 Phooka